Los Torres puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Torres, localidad del municipio de Arboleas, en la provincia de Almería.
 Los Torres, localidad del municipio de Castril, en la provincia de Granada.

Televisión 
 Las Torres, telenovela peruana de Panamericana Televisión.